Doro har flere betydninger:
 Doro – svensk telekommunikations-virksomhed
 Doro Pesch – tysk Heavy Metal-sangerinde

ja:ドロ